Santa Maria la Nova (italienisch: „Heilige Maria, die Neue“)

steht für
 Santa Maria la Nova (Kampanien), ein kleiner Ort in Kampanien in der Provinz Salerno, Italien

steht für verschiedene Kirchen in Italien
 Santa Maria La Nova (Chiaramonte), in Chiaramonte Gulfi (Provinz Ragusa)
 Santa Maria la Nova (Neapel)
 Santa Maria La Nova (Palermo)
 Santa Maria La Nova (Scicli), in Scicli (Provinz Ragusa)

Es gibt außerdem einige Kirchen mit ganz ähnlichem Namen:

Santa Maria Nova
 Santa Maria Nova (Venedig), in Venedig (17. Jahrhundert; heute zerstört)
 Santa Maria Nova (Vicenza), in Vicenza

Santa Maria Nuova
 Santa Maria Nuova (Abbiategrasso) in Abbiategrasso (Mailand)
 Santa Maria Nuova (Asti) in Asti
 Santa Maria Nuova (Cortona) in Cortona
 Santa Maria Nuova (Ferrara) in Ferrara
 Santa Maria Nuova (oder: di San Salvatore) in Fano (Pesaro-Urbino)
 Santa Maria Nuova (Perugia) in Perugia
 Santa Maria Nuova (Pistoia) in Pistoia
 Santa Maria Nuova (Viterbo) in Viterbo
 Konvent Santa Maria Nuova bei San Gregorio da Sassola (Rom)

siehe auch:
 Santa Maria Nuova, ein Ort in der Provinz Ancona in den Marken.